Pierre Brechet (en occitan, Pèire Brechet, né le ) est un pédagogue et linguiste occitan vivant à Marseille.
Il est depuis 2010 président de l'Institut d'études occitanes. Il est actuellement avec Patrick Sauzet vice-président du Congrès permanent de la lenga occitana.

Publications 
 Elie Lèbre, Guy Martin, Bernard Moulin, Dictionnaire de base français-provençal,  édition revue par Bernard Moulin et Pierre Brechet, Aix-en-Provence: CREO Provença, 2004, 
 Guy Martin; Bernard Moulin; Pierre Bréchet, Grammaire provençale et cartes linguistiques, Aix-en-Provence: Comitat Sestian d'estudis occitans, 1998, 
 Pierre Brechet, Vocabulari provençau en images - Estructuras basicas, Toulon: Institut d'Estudis Occitans - Seccion de Var, 1997
 Pierre Brechet, Manuau pratic de lectura e prononciacion, Toulon: Institut d'Estudis Occitans - Seccion de Var
 Pierre Brechet, Communiquer en occitan provençal. Des mots aux idées, des idées aux mots, Aix-en-Provence: CREO Provença, 2017,

Références

Liens externes 
 

Naissance en mai 1956
Pédagogue français
Linguiste occitan
Linguiste français